USS Tarawa je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tarawa (CV-40) 
 USS Tarawa (LHA-1)

Glej tudi 
 razred amfibicijsko-jurišnih ladij tarawa

Tarawa